Cerro Colorado kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Cerro Colorado, Yurécuaro, 
 Cerrito Colorado, Buenavista, 
 Cerro Colorado, Guanajuato, 
 Cerro Colorado, Cosamaloapan de Carpio, 
 Cerro Colorado, Chilcuautla, 
 Cerro Colorado, Cardonal, 
 Cerro Colorado, Soteapan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar